Лига чемпионов АФК 2014 — 33-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 12-й под названием Лига чемпионов АФК.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 47 команд:
 28 команд квалифицируются напрямую в групповой раунд
 19 команд начинают турнир с квалификационных раундов

Квалификационный раунд

Западная Азия

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Восточная Азия

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Групповой этап

Жеребьевка группового этапа 
Жеребьевка группового этапа прошла 13 декабря 2013 года в Куала-Лумпуре, Малайзия. 32 команды были распределены по восьми группам. Две команды из одной страны не могли попасть в одну группу.

В жеребьевке участвовали 32 команды (по 16 от Западной и Восточной зоны), причём 28 из них были определены автоматически и 4 добавлены как победители стадии плей-офф.

Зона Западной Азии
  Эстегляль
  Сепахан
  Трактор Сази
  Фулад
  Аль-Фатех
  Аль-Иттихад
  Аль-Хиляль
  Аль-Шабаб
  Аль-Айн
  Аль-Ахли
  Аль-Джазира
  Ас-Садд
  Эр-Райян
  Аль-Джаиш (Победитель матчей плей-офф)
  Лехвия (Победитель матчей плей-офф)
  Бунёдкор

Зона Восточной Азии
  Санфречче Хиросима
  Иокогама Ф. Маринос
  Кавасаки Фронтале
  Сересо Осака
  Пхохан Стилерс
  Ульсан Хёндэ
  Чонбук Хёндэ Моторс
  Сеул
  Гуанчжоу Эвергранд
  Гуйчжоу Жэньхэ
  Шаньдун Лунэн
  Бэйцзин Гоань (Победитель матчей плей-офф)
  Уэстерн Сидней Уондерерс
  Сентрал Кост Маринерс
  Мельбурн Виктори (Победитель матчей плей-офф)
  Бурирам Юнайтед

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Плей-офф 
На этой стадии победитель определялся по итогам двух матчей.

Участники

График игр

1/8 финала 
16 участников плей-офф были распределены на пары следующим образом:

 Зона Западной Азии
 1-я команда группы A против 2-й команды группы C
 1-я команда группы C против 2-й команды группы A
 1-я команда группы B против 2-й команды группы D
 1-я команда группы D против 2-й команды группы B

 Зона Восточной Азии
 1-я команда группы E против 2-й команды группы G
 1-я команда группы G против 2-й команды группы E
 1-я команда группы F против 2-й команды группы H
 1-я команда группы H против 2-й команды группы F

Таким образом создались следующие пары:

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 19-20, ответные — 26-27 августа 2014 года.

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 16—17 сентября, ответные — 30 сентября — 1 октября 2014 года.

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}
1-е матчи

2-е матчи

Финал 
Первый матч прошёл 25 октября, ответный — 1 ноября 2014 года.

|}

Ссылки 
 Лига чемпионов на сайте АФК

2014
Футбол в Азии в 2014 году